Repubblica d'Armenia – denominazione ufficiale dell'attuale Armenia
Prima Repubblica di Armenia – Stato esistito tra il 1918 e il 1920
Repubblica Socialista Sovietica Armena – repubblica facente parte dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche